Рентерия:

 Рентерия — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков.

Фамилия 
 Рентерия, Андрес (род. 1993) — колумбийский нападающий.
 Рентерия, Васон (род. 1985) — колумбийский футболист, нападающий.
 Рентерия, Жаклин (род. 1986) — колумбийская спортсменка, борец вольного стиля, двукратная бронзовая призёрка Олимпийских игр 2008, 2012 годов, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года.
 Рентерия, Эмилио (род. 1984) — венесуэльский футболист.